

Фамилия 
 Журавель, Александр Семёнович (1926—2015) — Герой Социалистического Труда.
 Журавель, Василий Евгеньевич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Журавель, Василий Семёнович (1927—1982) — офицер-подводник, контр-адмирал, заместитель начальника штаба Северного флота.
 Журавель, Владимир Иванович (1971—2018) — белорусский футболист, защитник.
 Журавель, Евгения Николаевна (род. 1949) — депутат Верховного Совета РСФСР 1990—1993 гг., майор милиции.
 Журавель, Пётр  Алексеевич (1901—1976) — учёный-гидробиолог, доктор биологических наук, профессор.
 Журавель, Сергей Борисович (1954—2015) — белорусский актёр театра и кино, народный артист Беларуси (2011), солист Национального академического театра имени Янки Купалы (2009—2015).

Другое 
 «Журавель» — песня Русской Императорской Армии.

См. также 
 Журавль

Примечания